Los lacertilios o lagartos (Lacertilia) son un grupo parafilético de escamosos que incluye la mayoría de los escamosos actuales, como varanos, iguanas, coritofánidos, camaleones, lagartijas y geckos, así como algunas formas fósiles muy notables, como los mosasaurios del Cretácico Superior. Los lacertilios comprende casi 5000 especies.

Antes se denominaban saurios (Sauria) al suborden formado por los lacertilios y las serpientes, pero dado que ha resultado ser parafilético, el nombre Sauria se aplica ahora a un clado mayor de reptiles que incluye la mayoría de los diápsidos. Antiguamente se clasificaban como un suborden independiente de las serpientes y afisbenios que resultó ser parafilético.

Características 
Normalmente tienen cuatro patas, oído con apertura externa y párpados móviles. El rango de longitudes va de unos pocos centímetros de algunos geckos del Caribe hasta los cerca de 3 metros del dragón de Komodo.

Algunas especies de lagartos, llamados serpientes de cristal o luciones, no tienen patas funcionales, a pesar de tener vestigios del esqueleto de las patas. Se distinguen de las verdaderas serpientes por la presencia de aberturas timpánicas y párpados. Su cuerpo es alargado y con una cola bien desarrollada. Los lagartos de la familia Scincomorpha, a menudo tienen colores brillantes e iridiscentes que parecen húmedos. Pero como el resto de los lagartos, tienen la piel seca, prefiriendo generalmente evitar el agua (aunque todos los lagartos pueden nadar si es necesario).

Todos los lagartos pueden cambiar de color en respuesta a su entorno o en momentos de peligro. El ejemplo más típico es el camaleón, pero también pueden suceder cambios de color más sutiles en otras especies de lagartos.

Algunas especies son capaces de romper y desprender su cola cuando se ven en peligro o son capturados por un depredador; esta capacidad se denomina autotomía y se debe a la presencia de planos especiales de ruptura de las vértebras caudales. Tras la autotomía, la cola se regenera, pero la nueva cola no es idéntica a la perdida; en efecto, las vértebras no pueden regenerarse y son sustituidas por un tubo cartilaginoso no segmentado.

Biología y ecología 
Los lagartos se alimentan generalmente de invertebrados, los artrópodos terrestres constituyen su dieta principal, y en ocasiones (dependiendo de la especie) de pequeños vertebrados como ciertos roedores o insectívoros, incluyendo a otras especies de lagartos. Unas pocas especies son omnívoras y pueden comer plantas. Históricamente, solo se ha considerado un género venenoso, Heloderma, que incluye el monstruo de Gila (H. suspectum) y el lagarto enchaquirado (H. horridum). Estas especies habitan en el oeste de México y sur de Texas, y poseen dos glándulas venenosas en la mandíbula. Sin embargo, en 2009 se descubrió que el dragón de Komodo (Varanus komodoensis) posiblemente también sea venenoso, tras el hallazgo de un par de glándulas de veneno en la mandíbula inferior.<ref name=fry>{{cita publicación | autor=Bryan G. Fry, Stephen Wroec, Wouter Teeuwissed, et al |publicación=Proceedings of the National Academy of Sciences | doi=10.1073/pnas.0810883106 | título=A central role for venom in predation by Varanus komodoensis (Komodo Dragon) and the extinct giant Varanus (Megalania) ''priscus' |año=2009 |volumen=106 |número=22 |páginas=8969-8974 |idioma=inglés}}</ref> No obstante, se encuentra en discusión el efecto real que pueda tener tras una mordedura. 

La mayoría de los lagartos ponen huevos, aunque unas pocas especies los retienen en su interior y paren directamente (ovovivíparos).

 Filogenia 

Los análisis genéticos han demostrado que los lagartos son un taxón parafilético que representa el grado temprano de los escamosos, ya que de diferentes tipos de lagartos se originarían las serpientes (Serpentes) y las culebrillas ciegas (Amphisbaenia). Estos análisis han demostrado que los lagartos venenosos comparten un ancestro con las serpientes, agrupación que se ha denominado Toxicofera. Su filogenia es la siguiente: 

 Taxonomía 

Los siguientes subordenes se clasificaban como parte de Lacertilia:Suborden DibamiaFamilia DibamidaeSuborden IguaniaFamilia Arretosauridae †
Familia Euposauridae †
Familia Priscagamidae †
Familia Isodontosauridae †
Familia Agamidae Gray, 1827
Familia Chamaeleonidae Rafinesque, 1815
Familia Corytophanidae Fitzinger, 1843
Familia Crotaphytidae Smith & Brodie, 1982
Familia Dactyloidae Fitzinger, 1843
Familia Hoplocercidae Frost & Etheridge, 1989
Familia Iguanidae Oppel, 1811
Familia Leiocephalidae Frost & Etheridge, 1989
Familia Leiosauridae Frost & Etheridge, 2001
Familia Liolaemidae Frost & Etheridge, 1989
Familia Opluridae Moody, 1983
Familia Phrynosomatidae Fitzinger, 1843
Familia Polychrotidae Fitzinger, 1843
Familia Tropiduridae Bell, 1843Suborden Gekkota Cuvier, 1817
Familia Carphodactylidae Kluge, 1987
Familia Diplodactylidae Underwood, 1954
Familia Eublepharidae Boulenger, 1883
Familia Gekkonidae Oppel, 1811
Familia Phyllodactylidae Gamble, Bauer, Greenbaum & Jackman, 2008
Familia Pygopodidae Boulenger, 1884
Familia Sphaerodactylidae Underwood, 1954
Familia Bavarisauridae †Suborden Scincomorpha Camp, 1923
Familia Paramacellodidae †
Familia Slavoiidae †
Familia Scincidae Gray, 1825
Familia Cordylidae Mertens, 1937 
Familia Gerrhosauridae Fitzinger, 1843
Familia Xantusiidae Baird, 1858 
Familia Mongolochamopidae †
Familia Adamisauridae †Suborden LaterataFamilia Lacertidae Gray, 1825
Familia Teiidae Gray, 1827 
Familia Gymnophthalmidae Merrem, 1820 Suborden Anguimorpha''' Cope, 1864
Familia Anguidae Gray, 1825
Familia Anniellidae Boulenger, 1885
Familia Diploglossidae Bocourt, 1873
Familia Xenosauridae Cope, 1866
Familia Varanidae Hardwicke & Gray, 1827
Familia Lanthanotidae Steindachner, 1877 
Familia Helodermatidae Gray, 1837
Familia Mosasauridae †
Familia Shinisauridae Ahl, 1930

Véase también
Protorothyrididae
Millerettidae
Petrolacosaurus
Archaeothyris
Hylonomus
Westlothiana
Ophiacodontidae

Referencias

Bibliografía adicional

Enlaces externos 

 Types of Lizards (en inglés) Fotos de varios lagartos
 Reptile database (en inglés)

 
Grupos taxonómicos obsoletos